Sarda, a makrélafélék családjának (Scombridae) egyik neme
Sarda, középkori romváros Albániában